How It All Started är ett musikalbum av Hep Stars.

Låtlista
Kana Kapila
I Got a Woman
A Tribute To Buddy Holly
Bird Dog
Hawaii
Summertime Blues
Should I
Mashed Potatoes
Lonesome Town
Rented Tuxedo

Album av Hep Stars
Musikalbum 1970
Engelskspråkiga musikalbum